Petrović pode referir-se a:

Pessoas
Aleksandar Petrović
Aleksandar Petrović
Dražen Petrović
Ljupko Petrović

Outros 
3017 Petrovic

Sobrenomes da língua servo-croata